Ancient Oaks bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ancient Oaks (Illinois), im Lake County
 Ancient Oaks (Maryland), im Saint Mary’s County
 Ancient Oaks (Pennsylvania), im Lehigh County

Siehe auch:
 Ancient Oak